Belo Selo je naselje u Hrvatskoj u općini Fužinama. Nalazi se u Primorsko-goranskoj županiji.

Zemljopis 
Sjeveroistočno je Slavica, jugozapadno su Vrata, Fužine i Bajersko jezero, zapadno je jezero Lepenica, južno je jezero Potkoš.

Stanovništvo

Izvori

Mrežna sjedišta 

Naselja u Primorsko-goranskoj županiji